Jméno a příjmení Štefan Slezák má více nositelů:

 Štefan Slezák (* 1941) – slovenský fotbalista a trenér
 Štefan Slezák (1937) (1937–2003) – slovenský fotbalista
 Štefan Slezák (protifašistický bojovník) (1891–1964) – četník, důstojník a protifašistický bojovník